Križar ima več pomenov:
 Križar - udeleženc križarskih vojn iz Evrope
 Križar - pajek